Daucus asturiarum är en flockblommig växtart som beskrevs av Barnadez och Vicente Cutanda. Daucus asturiarum ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
asturiarum